Voditelj države je splošni izraz za individualen ali kolektiven urad, ki služi kot glavni javni predstavnik monarhije, republike, federacije ali druge vrste države.

Glej tudi 
 seznam voditeljev držav

Državne institucije